Sellner peut faire référence à : 
 Martin Sellner (né en 1989), militant politique identitaire autrichien.
 Theodor Sellner (né en 1947), maître verrier allemand.
 Sellner Manufacturing, entreprise américaine spécialisée dans la construction de manèges.